Denumirea de Pcelin se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Pcelin, un sat în comuna Sungurlare, regiunea Burgas;
 Pcelin, un sat în comuna Kosteneț, regiunea Sofia.